Екерн () — норвезьке прізвище.

Відомі носії 
 Гаральд Екерн (1898-1977) — норвезький двоборець, учасник Перших Зимових Олімпійських ігор.
 Маріт Екерн (народилась 1938) —  норвезька орієнтувальниця, срібна призерка Чемпіонату Європи.
 Олав Екерн (1911-2000) — норвезький лижник, бронзовий призер Зимових Олімпійських ігор у Санкт-Моріці.

Норвезькі прізвища